{{Кутијица за глумце
| име            = Шерон Стоун
| пуно_име       = Шерон Вон Стоун
| слика          = Sharon Stone by Gage Skidmore 5.jpg
| опис_слике     = Шерон Стоун 2017. године 
| датум_рођења = 
| место_рођења   = Мидвил
| држава_рођења  = Пенсилванија,  
| датум_смрти = 
| место смрти     = 
| оскар=
| еми= Outstanding Guest Actress in a Drama Series  2004 The Practice
| златни глобус = Најбоља главна глумица (драма)  1996 Казино
| goldenraspberryawards = Worst Actress2006 Basic Instinct 21994 Intersection & The Specialist
| супружник      = -{George Englund Jr}-.  Мајкл Гринберг (1984—1987)  Филм Бронстајн (1998—2004)
}}

Шерон Вон Стоун () је америчка глумица, рођена 10. марта 1958. године у Мидвилу (Пенсилванија).

 Биографија 
Њена мајка Дороти је била чистачица, а отац Џозеф радник. Циљ њене мајке је било да њена деца буду интелектуалци, а не радници. Шерон има два брата, Мајкла и Патрика и сестру Кели. Мајкл је глумац.

Прву улогу је добила 1980. године у филму Вудија Алена Стардаст Меморис. Највећи је успех постигла у филму „Ниске страсти“ 1992. године. Номинована је за Оскар 1994. године за улогу у филму Касино.

 Филмографија 

|-
| 2008
|
| Dirty Tricks| Katharine Graham
|
|-
| 2008
|
| Five Dollars a Day| Dolores
|
|-
| 2007
|
| The Year of Getting to Know Us| Jane Rocket 
|
|-
|2007
|
| If I Had Known I Was a Genius| Gloria Foster
| 
|-
| 2007
|
| When a Man Falls in the Forest| Karen Fields
| 
|-
| 2007
|
| Alpha Dog| Olivia Mazursky
| 
|-
| 2006
|
| Bobby| Miriam Ebbers
|
|-
| 2006
| Ниске страсти 2
| -{Basic Instinct 2}-| Catherine Tramell
| 
|-
| 2005
|
| Broken Flowers| Laura Daniels Miller
|
|-
| 2004
| Жена-мачка
| Catwoman| Laurel Hedare
|
|-
| 2004
|
| A Different Loyalty| Sally Cauffield
|
|-
| 2003
| Замак Колд Крик
| Cold Creek Manor| Leah Tilson
|
|-
| 2000
|
| Beautiful Joe| Alice 'Hush' Mason
|
|-
| 2000
|
| Picking Up the Pieces| Candy Cowley
|
|-
| 2000
|
| If These Walls Could Talk 2| Fran
|
|-
| 1999
|
| Simpatico 
| Rosie Carter
|
|-
| 1999
|
| The Muse| Sarah Little
|
|-
| 1999
| Глорија
| Gloria| Gloria
|
|-
| 1998
|
| The Mighty| Gwen Dillon
|
|-
| 1998
|
| Antz| Princess Bala
|
|-
| 1998
| Сфера
| Sphere| Dr. Elizabeth 'Beth' Halperin
|
|-
| 1996
|
| Last Dance| Cindy Liggett
|
|-
| 1996
| Дијаболик
| Diabolique| Nicole Horner
|
|-
| 1995 
| Казино 
| Casino| Ginger McKenna
|
|-
| 1995
| Брзи и мртви
| The Quick and the Dead| Ellen 'The Lady'
|
|-
| 1994
| Специјалиста
| The Specialist| May Munro
| 
|-
| 1994 
|
| Intersection| Sally Eastman
| 
|-
| 1993
| Сливер
| Sliver| Carly Norris 
|
|-
| 1992
| Ниске страсти
| Basic Instinct| Catherine Tramell
|
|-
| 1991
|
| Where Sleeping Dogs Lie| Serena Black
|
|-
| 1991
|
| Diary of a Hitman| Kiki
|
|-
| 1991
|
| Year of the Gun| Alison King
|
|-
| 1991
|
| Scissors| Angie Anderson
|
|-
| 1991
|
| He Said, She Said| Linda Metzger
|
|-
| 1990 
| Тотални опозив
| Total Recall| Lori Quaid
|
|-
| 1989
|
| War and Remembrance| Janice Henry
|
|-
| 1989
|
| Blood and Sand| Doña Sol
|
|-
| 1989
|
| Beyond the Stars| Laurie McCall
|
|-
| 1988
|
| Above the Law| Sara Toscani
|
|-
| 1988 
|
| Action Jackson| Patrice Dellaplane
|
|-
| 1988
|
| Tears in the Rain| Casey Cantrell
|
|-
| 1987
|
| Cold Steel| Kathy Connors
|
|-
| 1987
|
| Allan Quatermain and the Lost City of Gold| Jesse Huston
|
|-
| 1987
| Полицијска академија 4
| Police Academy 4: Citizens on Patrol| Claire Mattson
|
|-
| 1985
| Благо цара Соломона
| -{King Solomon's Mines}-| Jesse Huston
|
|-
| 1984
|
| Irreconcilable Differences| Blake Chandler
|
|-
| 1984 
|
| The Vegas Strip War| Sarah Shipman
|
|-
| 1984
|
| Calendar Girl Murders| Cassie Bascomb
|
|-
| 1983
|
| Bay City Blues| Cathy St. Marie
|
|-
| 1982
|
| Not Just Another Affair| Lynette
|
|-
| 1981
| Смртоносни благослов
| Deadly Blessing| Лана Маркус
|
|-
| 1981
|
| Les Uns et les autres| Girl with Glenn Senior
|
|-
| 1980
|
| Stardust Memories| Pretty girl on train
|
|}

 Спољашње везе 

 
 
 EVO KAKO JE ŠERON STOUN ZAČEPILA USTA AMERIKANCIMA PRIČOM O SRBIMA I KOSOVU: „Odrasla sam na srpskoj …“ www.balkanuzivo.net''

Рођени 1958.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Секс-симболи
Биографије живих особа